Wicehrabiowie Hudson 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1952–1957: Robert Spear Hudson, 1. wicehrabia Hudson
 1957–1963: Robert William Hudson, 2. wicehrabia Hudson

Hudson